El Refugio ist der Name mehrerer Orte:

in El Salvador:
 El Refugio (El Salvador), Municipio im Departamento Ahuachapán

in Mexiko:
 El Refugio (Baja California), Stadt im Municipio Tijuana
 El Refugio (Guerrero), Ort im Municipio Ayutla de los Libres
 El Refugio (Hidalgo), Ort im Municipio Atotonilco de Tula
 El Refugio (Acatic), Ort im Bundesstaat Jalisco
 El Refugio (Tala), Ort im Bundesstaat Jalisco
 El Refugio (Nayarit), Ort im Municipio Tepic
 El Refugio (Sinaloa), Ort im Municipio Ahome
 El Refugio (Zacatecas), Ort im Municipio Villa Hidalgo

in den Vereinigten Staaten:
 El Refugio (New Mexico), im Bernalillo County
 El Refugio (Texas), im Starr County
 El Refugio Colonia, im Starr County, Texas

Siehe auch:
 Refugio (Begriffsklärung)